10 000 złotych 1987 Jan Paweł II – srebrna okolicznościowa moneta PRL o nominale  złotych, wprowadzona 28 maja 1987 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994, wybita z okazji trzeciej wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce
 10 000 złotych 1990 Solidarność 1980–1990 – okolicznościowa moneta III Rzeczypospolitej okresu przeddenominacyjnego o nominale  złotych, wprowadzona 2 czerwca 1990 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji 10. rocznicy wydarzeń w Gdańsku w 1980 r.
 10 000 złotych 1991 200. rocznica konstytucji 3 maja – okolicznościowa moneta III Rzeczypospolitej okresu przeddenominacyjnego o nominale  złotych, wprowadzona 2 maja 1991 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji 200. rocznicy konstytucji 3 maja
 10 000 złotych 1992 Władysław III Warneńczyk – okolicznościowa moneta III Rzeczypospolitej okresu przeddenominacyjnego o nominale  złotych, wprowadzona 30 grudnia 1992 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w ramach serii tematycznej: Poczet królów i książąt polskich